Лобаниха — село в Новичихинском районе Алтайского края России. Административный центр Лобанихинского сельсовета.

Население  человек ().

География 
Расположено у истока реки Лобаниха, примерно в 21 км к востоку от села Новичиха и в 185 км к юго-западу от Барнаула.

История 
Село основано в 1891 году.

Входил в Барнаульский уезд Томской губернии.

Постановлением Сибревкома от 04.08.1920 г. был образован Лобанихинский сельсовет.

Население

Известные уроженцы, жители 
Михаил Дмитриевич Рыбалкин — командир отделения саперного взвода 1081-го стрелкового полка (312-я стрелковая дивизия, 69-я армия, 1-й Белорусский фронт), кавалер ордена Славы трёх степеней.

Инфраструктура 
Лобанихинская ООШ — филиал МКОУ Поломошенская СОШ.

Администрация Лобанихинского сельсовета.

Транспорт 
Село доступно автомобильным транспортом по автодороге общего пользования регионального значения   Новичиха — Поломошное — Лобаниха — Клепечиха  (идентификационный номер 01 ОП Р3 01К-77).

Примечания 

Населённые пункты Новичихинского района